Chugach steht für:

 Chugach (Volk), eine Gruppe der Sugpiaq
 Chugach (Sprache), die Sprache der Chugach
 Chugach Bay, eine Bucht in Alaska
 Chugach Islands, eine Inselgruppe in Alaska
 Chugach Mountains, ein Gebirge in Alaska
 Chugach National Forest, einen Staatsforst in Alaska
 Chugach Passage, eine Meerenge in Alaska
 Chugach State Park, ein Naturschutzgebiet in Alaska